Гознак — многозначное понятие, может означать:

 Гознак — российское предприятие, занимающееся исследованиями, разработкой и производством в области государственных знаков.
 «Гознак» — российский детективный телесериал режиссёра Евгения Звездакова.
 «Гознак» — футбольный клуб.

См. также 
 Квартал домов фабрики «Гознак»